Плаксин — русская фамилия, имеет женскую форма .

Известные носители 
 
 Плаксин, Владимир Николаевич (1949—2017) — советский биатлонист, белорусский тренер по биатлону.
 Плаксин, Глеб Васильевич (1925—2008) — советский актёр театра и кино, работник телевидения, участник Второй мировой войны.
 Плаксин, Давид Моисеевич (1936—2018) — художник, член Союза художников России с 1980 года (Санкт-Петербург).
 Плаксин, Иван Семёнович (1803—1877) — генерал-лейтенант, участник кампаний против польских повстанцев 1831 и 1863—1864.
 Плаксин, Игорь Николаевич (1900—1967) — советский учёный и педагог, горный инженер.
 Плаксин, Константин Алексеевич (род. 1990) — российский хоккеист, защитник; ныне сменил фамилию на Климонтов.
 Плаксин, Михаил Николаевич (1913—2007) — зоотехник, Герой Социалистического Труда.
 Плаксин, Никита Михайлович (род. 1931) — советский и российский шахматный композитор.